La concurrence désigne « la rivalité d'intérêts qui existe entre plusieurs personnes » . Issu du verbe latin concurrere, le terme signifie au  « accourir avec », « accourir ensemble » et dans le langage juridique de l'époque l'idée de «venir en concurrence».

Le terme désigne une situation où plusieurs acteurs souhaitent accéder à une ressource limitée ou convoitent une même position. La situation de compétition simple, dans laquelle il est surtout question de faire de son mieux, peut dégénérer vers un antagonisme plus ou moins brutal débouchant vers la consécration d'un gagnant unique. 

Les antonymes de la concurrence sont l'entraide, l'association, la coopération.

 En économie, la concurrence.
 La concurrence imparfaite.
 La concurrence fiscale.
 La concurrence déloyale.
 Le droit de la concurrence.
 En informatique, 
 la programmation concurrente,
  la situation de concurrence.

Voir aussi

Articles connexes

Références